Samhälle(t) kan avse:

 Samhälle (sociologi) – en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet
 Samhälle (geografi) – en plats eller område där flera människor varaktigt har sin bostad, eller bedriver annan verksamhet
 Samhälle djur – ett levnadssätt hos djur där de lever i ett organiserat, hierarkiskt samhälle, se Eusocialitet
 Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg

Sammansättningar 
 Organismsamhälle – inom ekologin innefattar populationerna av samtliga arter (växter, djur och mikroorganismer) inom ett visst geografiskt område
 Samhällskunskap – ett skolämne i Sveriges grundskola och gymnasieskola
 Samhällsvetenskap – en beteckning på de vetenskapliga ämnen som studerar samhället ur olika aspekter
 Samhällsvetenskapsprogrammet – en gymnasial utbildning i Sverige